Tri Luke ili Tri luke su zaselak na južnoj obali Korčule, primorski dio naselja Vela Luka. Nalazi se 2,4 km jugozapadno od Potirne i 9 km jugozapadno od Vele Luke. U Tri Lukama nalazi se luka i crkva svetog Petra i Pavla. Kroz Tri Luke prolazi lokalna cesta L69017.

Izvori 

Korčula